Skyscraper (grattacielo in lingua inglese) può riferirsi a:

Fumetto 
 Grattacielo (Skyscraper) – personaggio dei Maximums

Cinema 
 Grattacieli (Skyscraper) – film del 1928 diretto da Howard Higgin
 Skyscraper – film del 1996 diretto da Raymond Martino
 Skyscraper – film del 2018 diretto da Rawson Marshall Thurber

Musica 
 Skyscraper – album di David Lee Roth del 1988
 Skyscraper – album dei Tall Stories del 2009
 Skyscraper – Singolo di Demi Lovato del 2011
 Skyscraper – singolo di Sam Bailey del 2013, cover dell'omonimo brano di Demi Lovato

Televisione 
 Skyscraper – episodio di Poliziotto a 4 zampe
 Skyscraper – serie televisiva cinese del 2020

Altro 
 Skyscraper – tipo di banner